Мо́йка — деревня в Батецком районе Новгородской области. Административный центр Мойкинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена недалеко от районного центра — Батецкого.
Часовой пояс

Население

Транспорт 
Через деревню проходит железнодорожная линия Новгород—Луга, по выходным курсирует одна пара поездов в день. Также есть регулярное автобусное сообщение с Новгородом, поездка занимает примерно час.

Примечания 

Населённые пункты Батецкого района